Malowodjane (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Malowodjane (Dolynska), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dolynska
 Malowodjane (Petrowe), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Petrowe